Werner Michaelis ist der Name folgender Personen:

* Werner Michaelis (Bildhauer) (1907–1989), deutscher Bildhauer
 Werner Michaelis (Journalist) (1925–2021), deutscher Journalist und Hochschullehrer